Ната́лья Комаро́ва:
 Комарова, Наталья Владимировна (род. 1955) — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 2010 года.
 Комарова, Наталья Ивановна — российский рок-продюсер.